Fischera buxifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Olof Swartz. Fischera buxifolia ingår i släktet Fischera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
buxifolia